Монте Бонито има више значења:

 Монте Бонито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Бонито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику